

Onomastica
 Adriano – nome proprio di persona italiano maschile

Personaggi fittizi
 Adriano – personaggio della serie Pokémon

Persone
 Publio Elio Traiano Adriano – imperatore romano
 Adriano – poeta greco antico
 Adriano di Tiro – retore greco antico
 Adriano – direttore d'orchestra e compositore svizzero
 Adriano – arcivescovo ortodosso russo, decimo patriarca di Mosca e di tutta la Russia.

Religiosi
 Papa Adriano I – pontefice
 Papa Adriano II – pontefice
 Papa Adriano III – pontefice e Santo
 Papa Adriano IV – pontefice
 Papa Adriano V – pontefice
 Papa Adriano VI – pontefice
 Adriano di Cesarea – santo cattolico
 Sant'Adriano di Canterbury – abate
 Sant'Adriano di Nicomedia
 Beato Adriano Fortescue – martire

Sportivi
 Adriano Leite Ribeiro – calciatore brasiliano, ex di  e 
 Adriano (Adriano Correia Claro) – calciatore brasiliano del Beşiktaş
 Adriano Pereira da Silva – calciatore brasiliano, attualmente svincolato
 Carlos Adriano de Souza Vieira – calciatore brasiliano dello Sport Club do Recife
 Adriano Gerlin da Silva – calciatore brasiliano
 Adriano Firmino dos Santos da Silva – calciatore brasiliano

Pagine correlate
Adrian
Adriana